AFG может означать:

 AFG — код а по нескольким стандартам:
 трёхбуквенный латинский код названия страны по ГОСТ 7.67
 трёхбуквенный код названия страны по стандарту ISO 3166-1 alpha-3;
 трёхбуквенный код названия страны, используемый NATO;
 код страны, используемый ПРООН.
 международный код регистрации транспортных средств;
 код страны, используемый МОК;
 код страны, используемый ФИФА;
 код страны, используемый МСЭ.